Turan (partia) – partia polityczna
 Turan (mitologia) – etruska bogini miłości
 Turan (słowo) – pierwowzór pojęcia turanizm węgierski
 Turan (botanika) – winorośl z gatunku winorośl właściwa
 Turan – region w Azji Środkowej

Miejscowości:
 Turan – miasto w Tuwie, w Rosji
 Turan – samorząd lokalny w Izraelu

Seria węgierskich czołgów z okresu II wojny światowej:
 40.M Turán I
 41.M Turán II
 43.M Turán III